Aire libre (« nature » en espagnol) peut faire référence à :

Bandes dessinées 
 Aire libre, un label de bandes dessinées édité par les éditions Dupuis ;

Film 
 Aire libre, le titre original du film vénézuélien Le Passage des hommes libres, réalisé par Luis Armando Roche en 1996 ;
 Aire libre, un film argentin réalisé par Anahí Berneri en 2014.